Tu kan vara

 Tu – äldre form av räkneordet två
 Tu-flygplan från Tupolevs konstruktionsbyrå i Sovjetunionen.
 Tu-matauenga – en krigsgud i Oceaniens mytologi

en:Tu